Rádio Vida FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do Estado do Ceará. Opera como webrádio. Já operou no dial FM, na frequência 98,3 MHz, concessionada na cidade de Pacatuba. Foi fundada em 17 de março de 2009, tendo a concessão ligada à Fundação José Possidônio Peixoto, e a emissora, à Igreja Ministério Nova Vida. Sua programação é voltada para a música cristã contemporânea. 

Em setembro de 2012, aparece em pesquisa divulgada pelo Ibope como a segunda rádio cristã mais ouvida de Fortaleza, bem como a oitava mais ouvida da lista geral.

No fim de 2017, após mudar duas vezes de data, a rádio passa a operar em 98,3. Já no início de 2018, a emissora reduz a potência da 102,9 e posteriomente sai do ar dessa frequência.

Em junho de 2020, ela deixou o dial com a devolução da frequência para o seu proprietário, sendo substituída pela Viva FM.

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio cristãs do Brasil
Estações de rádio de Fortaleza
Estações de rádio fundadas em 2009